В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Houston 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Біллі Джин Кінг і Ілана Клосс виграли титул, у фіналі перемігши пару Бетті Стов і Венді Тернбулл 3–6, 6–1, 6–4.

Сіяні пари 

 Біллі Джин Кінг /  Ілана Клосс (чемпіонки)
 Бетті Стов /  Венді Тернбулл (фінал)

 Сью Баркер /  Енн Кійомура (1-ше коло)
 Лора Дюпонт /  Пем Шрайвер (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Houston